Adimanto puede referirse a:

Adimanto de Colito, hermano de Platón y personaje de alguno de sus diálogos.
Adimanto de Corinto, estratego corintio del siglo V a. C.
Adimanto de Atenas, militar ateniense del siglo V a. C.